«Грэмми» в номинации «Лучшая рок-песня» присуждается с 1992 года. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирает несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома (сингла) и его позиции в чартах».

Впервые, Академия отметила музыкантов в данной категории на 34-й церемонии «Грэмми» (1992). Первым лауреатом награды стал британский певец Стинг с песней . Согласно описанию номинации, награда присуждается за новые песни (содержащие как мелодию, так и тексты) или песни, «впервые завоевавшие известность» в период отбора в номинацию. Композиции, в мелодии которых превалируют семплы или , не могут быть номинированы.

Лидером по количеству побед в этой категории является Брюс Спрингстин — 4, он же лидирует по количеству номинаций — 9. По две победы имеют: Аланис Мориссетт, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters и U2. Представители США побеждали в данной категории чаще других, тем не менее, среди других лауреатов фигурируют музыканты из Ирландии, Великобритании и Канады. Четыре раза один и тот же исполнитель номинировался с двумя песнями. В 1994 году группа Aerosmith выдвигалась на соискание награды с композициями «Cryin'» и «Livin' on the Edge», в 1995 году певица Мелисса Этеридж была номинирована за песни  и , в 1998 году группа The Wallflowers победила с песней , также получив номинацию за . Кроме того, в 2002 году группа U2 боролась за приз с песнями «Elevation» и «Walk On». Британский коллектив Coldplay является лидером по числу номинаций без побед — всего три.

Номинантами были произведения, изданные в предыдущий календарный год, относительно текущей церемонии «Грэмми».

Список лауреатов 

  Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grammy 
 

Рок-песни
Награды, появившиеся в 1992 году
Премии за сочинение песен
Песенные премии
Премии в области рок-музыки